Митулинский — фамилия.

Известные носители:
 Митулинский, Тарас Спиридонович (1897—1937) — советский партийный и государственный деятель.
 Митулинский, Юрий Тарасович (1926—1988) — советский организатор и разработчик в области автоматизации проектирования, заслуженный машиностроитель Украинской ССР.